Erik VI van Denemarken, ca. 1274–1319, koning van Denemarken
 Erik VI van Zweden, ca. 945–995, koning van Zweden